Кача — топоним:

Населённые пункты 
 Кача — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края.
 Кача — посёлок (городской населённый пункт) в составе города Севастополя.

Реки 
 Кача — река в Крыму, впадает в Чёрное море.
 Кача — река в Красноярском крае, приток Енисея.